Mariátegui ist der Familienname folgender Personen:
 José Carlos Mariátegui (José Carlos Mariátegui la Chira; 1894–1930), peruanischer Journalist, Autor, Philosoph und Politiker
 José Carlos Mariátegui Arellano (1929–2006), peruanischer Diplomat
 Sandro Mariátegui († 2013), peruanischer Politiker